Die Saison 1993/94 der Volleyball-Bundesliga war die achtzehnte Ausgabe dieses Wettbewerbs. Der CJD Berlin konnte seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen und wurde zum zweiten Mal Deutscher Meister. Alstertal-Harksheide und Vechta mussten absteigen.

Mannschaften 
In dieser Saison spielten folgende zehn Mannschaften in der Bundesliga:
 VG Alstertal-Harksheide
 CJD Berlin
 TV Creglingen
 Sportvg Feuerbach
 Bayern Lohhof
 USC Münster
 Schweriner SC
 VC Schwerte
 TSG Tübingen
 1. VC Vechta

Als Titelverteidiger trat der CJD Berlin an. Aufsteiger war der TV Creglingen. Die Mannschaft von CJD Feuerbach wechselte zur Sportvg Feuerbach. Die Mannschaft des VfL Oythe trat als 1. VC Vechta an.

Hauptrunde

Play-offs 
Erstmals fanden bei den Frauen Play-offs mit sechs Teilnehmern statt.

Endstand 
Deutscher Meister wurde der CJD Berlin. Zweiter war der Schweriner SC, Dritter der USC Münster, Vierter der VC Schwerte.

Weblinks 
 Volleyball-Bundesliga
 Ranglisten 1994 (PDF-Datei; 4,0 MB)

1993/94
Volleyballsaison 1993/94